Das Soho Square Ladies Tournament 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Scharm asch-Schaich. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 18. bis 24. November 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Scharm asch-Schaich